Alex Aranburu Deba – ciclista su strada spagnolo
 Markel Irizar Aranburu – ex ciclista su strada spagnolo
 Mikel Aranburu Eizagirre – ex calciatore spagnolo
 Patricio Arabolaza Aranburu – calciatore spagnolo
 Xabier Castillo Aranburu – calciatore spagnolo